Lähteenmäki est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
Krista Lähteenmäki (née en 1990), skieuse cross-country finlandaise
, diplomate et ministre finlandaise
 (née en 1975), historienne finlandaise
Sami Lähteenmäki (né en 1989), joueur finlandais de hockey sur glace

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois